Giuseppe Monti (arbitro), nato a Gallarate il 9 settembre 1914.
Giuseppe Monti (botanico)
Giuseppe Monti (rivoluzionario)